Финские имена по своей структуре во многом схожи с другими европейскими именами и состоят из личного имени и фамилии. При этом официально фамилия следует за именем.  В финском языке личное имя при использовании совместно с фамилией не склоняется, а изменяется только фамилия. Например: Toivo Lehtinen (Тойво Лехтинен) — Toivo Lehtiselle (Тойво Лехтинену) и т. д. Ударение в именах людей, так же как и вообще в финском языке, преимущественно падает на первый слог.

В ряде сельских районов бытует более древний союз имён, где фамилия предшествует имени, например Ильвес Ханну, Ойнос-Вилле (официальные формы: Ханну Ильвес, Вилле Ойнонен).

Имя 
Согласно финским законам, ребёнку можно давать от одного до трёх имён.

В Финляндии распространены как имена иноязычного происхождения (например, Юхани и Мария), так и собственно финские (к примеру, Ильмари и Сату). Ниже представлено десять самых популярных мужских имён как за всё время ведения подобной статистики (более ста лет), так и за период 2000—2009 гг.

 

Далее представлены списки популярнейших женских имён за аналогичные периоды времени.

Многие исконно финские имена до сих пор не потеряли своего первоначального значения — примерами могут служить мужские имена Тойво (toivo — надежда, желание) и Онни (onni — счастье, удача), а также женские — Сату (satu — сказка), Хельми (helmi — жемчужина) и Унельма (unelma — мечта).

Отчество 
В финском языке отчества бытовали до начала XX века и, как в случае со скандинавскими и тюркскими отчествами, образовывались прибавлением суффиксов -пойка/-тютяр ( — , русские аналоги — -вич/-ич и -вна/-чна соответственно): Матти Антинпойка, Антти Хейкинпойка, Туомас Абрахаминкпойка, Мартта Хейкинтютяр, Эйно-Вильями Юханпойка Панула. Однако в разговорной речи вместо отчества финны использовали имя отца в родительном падеже, например Матин Олли (, то есть Олли, [сын] Матти), а не Олли Матинпойка (). Такая же форма отчеств сохраняется и поныне у карел, близких родственников финнов: Дехиман Мийтрей (Дмитрий Ефимович), Йиванан Васси (Василиса Ивановна), Онён Пеша (Петр Афанасьевич), Иллян Дякку (Яков Ильич). Дети и внуки могли использовать суффикс -нен или -ла вместо -пойка (Маттинен, Хейкинен, Анттила), таким образом возникло большинство современных финских фамилий.

В отличие от соседней Швеции, где отчетства были отменены с 1966 года по 2013-й, в Финляндии отчества всё ещё законны, хоть и не используются на практике. Шведские фамилии, происходящие от отчеств (Йоханнссон, Андерссон) согласно финскому законодательству отчествами не являются. Финны-граждане Исландии вынуждены избавляться от фамилий и пользоваться отчествами вместо них, так как по исландскому законодательству фамилии запрещены.

Фамилия 

Сейчас мужские фамилии в Финляндии не отличаются от женских, однако, согласно восточнофинляндским традициям, потерявшим своё влияние ещё в XIX веке, женские фамилии должны иметь окончание «тар» (финское окончание, обозначающее принадлежность слова к женскому роду, — оно применимо и к обычным словам). Например, женский вариант фамилии Пуумалайнен — Пуумалатар.

Типичными для финских фамилий являются окончания «-нен» («-nen») и «-ла»/«-ля» («-la»/«-lä»). У финнов-ингерманландцев эти окончания зачастую отсутствуют, например Перттунен у ингерманландцев превращается в Пертту.

Большая часть финнов оставалась без фамилий до конца XIX века, поскольку подати собирались сразу со всей усадьбы, а не с каждого человека, и в государственном масштабе надобности точно идентифицировать людей не возникало.

Закон, обязывающий каждого финна иметь фамилию, появился в Финляндии только после обретения независимости — в 1920 году — фамилии нужны были для избирательных бюллетеней, банковских счетов, почтовой службы и сбора налогов. Каждый финн должен был сам выбрать себе фамилию и записать её у местного священника.

В основном фамилии выбирались, исходя из мест проживания, поэтому в Финляндии так много фамилий, связанных с природой. Фамилии выбирались красивые и благозвучные. Также фамилии образовывались от названия деревни или усадьбы, от имени отца, отчества, профессии или прозвища. Широкое участие принимала местная интеллигенция — пасторы, чиновники, учителя.

Например, происхождение славной фамилии Кокконен: В ночь на Иванов день или Юханнес, финский аналог Ивана Купалы для изгнания злых духов принято зажигать большой костер «кокко» (), с орлами связано и родовое место проживания. По представлениям финнов, именно орел поднимается выше всех птиц, так и пламя «кокко» должно взметнуться высоко в небо, чтобы разогнать темные силы.

В это время, в пору пробуждения национальной гордости, начался массовый перевод иностранных фамилий на финский язык. Финская знать носила шведские фамилии, но в одночасье мода переменилась. Аристократия решила проявить патриотизм и отказаться от европейских корней, вспомнив о своем финно-угорском происхождении. Так, примерно в это время писатель Юханнес Брофельдт стал Юхани Ахо, художник Аксель Галлен стал Аксели Галленом-Каллелой, поэт Эйнар Лённбом — Эйно Лейно, седьмой президент Финляндии Юхан Хелльстен — Юхо Паасикиви и т. д.

Ниже представлен список наиболее распространённых в Финляндии фамилий по состоянию на 10 сентября 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Name service

 
Финский язык
Имена по культуре